John Seymour puede estar haciendo referencia a:

 John Seymour (1474–1536) padre de la Reina Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra.
John Seymour (1646–1675) cuarto Duque de Somerset.
 John Seymour (1914 - 2004) autor e influyente figura del movimiento de autosuficiencia.